Людина, на честь якої названі ці об’єкти: Іван Кожедуб

Ву́лиця Івана Кожедуба — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 вулиця Івана Кожедуба — вулиця в місті Біла Церква.
 вулиця Івана Кожедуба — вулиця в місті Глобине.
 вулиця Івана Кожедуба — вулиця в місті Київ.
 вулиця Івана Кожедуба — вулиця в місті Куп'янськ.
 вулиця Івана Кожедуба — вулиця в місті Луцьк.
 вулиця Івана Кожедуба — вулиця в місті Полонне.
 вулиця Івана Кожедуба — вулиця в місті Черкаси.
 вулиця Івана Кожедуба — вулиця в місті Шпола.

Вулиця Кожедуба 

 вулиця Кожедуба — вулиця в місті Вінниця.
 вулиця Кожедуба — вулиця в місті Володимир.
 вулиця Кожедуба — вулиця в місті Дніпро.
 вулиця Кожедуба — вулиця в місті Запоріжжя.
 вулиця Кожедуба — вулиця в місті Суми.
 вулиця Кожедуба — вулиця в місті Чугуїв.

Провулок Кожедуба 

 провулок Кожедуба — вулиця в місті Кременчук.